Список видов рода Ute — рода губок из класса известковых.

Виды

Примечания 

Ute